Als Freie Christen können die Angehörigen einer gemeindlich nicht gebundenen Hauskirche verstanden werden, andererseits aber auch Angehörige unterschiedlicher christlicher Glaubensgemeinschaften, darunter:

 Bund Freikirchlicher Pfingstgemeinden, in Selbstbezeichnung meist als Freie Christengemeinden auftretend 
 Bund Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden
 Freie Christengemeinde – Pfingstgemeinde in Österreich
 Bund für Freies Christentum
 Freie Christen für den Christus der Bergpredigt
 Volkskirchenbewegung Freie Christen, eine Nachfolgeorganisation der Deutschen Christen